Sezon 2012/2013 Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej rozpoczął się 14 grudnia 2012 w amerykańskim Park City, zaś ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 17 marca 2013 w fińskim Rovaniemi. Zaplanowano 20 konkursów, w tym jedne zawody drużynowe, jeden sprint indywidualny, dwa sprinty drużynowe oraz szesnaście konkursów metodą Gunderesena.

Tytułu najlepszego zawodnika bronił Słoweniec Marjan Jelenko. W tym sezonie najlepszy okazał się Niemiec Andreas Günter.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Starty Polaków

Zobacz też 
 Statystyki mężczyzn w Pucharze kontynentalnym w kombinacji norweskiej 2012/2013

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki 
 Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej
Sezon 2012/2013 w kombinacji norweskiej